Vranovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Vranovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov; siehe Vranovice nad Svratkou
 Vranovice, Gemeinde im Okres Příbram; siehe Vranovice pod Třemšínem
 Vranovice, Ortsteil der Gemeinde Břasy, Okres Rokycany
 Vranovice (Vranovice-Kelčice), Ortsteil der Gemeinde Vranovice-Kelčice, Okres Prostějov

Siehe auch
 Vranovice-Kelčice, Gemeinde in Okres Prostějov